Brick Lane steht für:

 Brick Lane, Straße im Stadtbezirk Tower Hamlets von London
 Brick Lane (Roman), Roman von Monica Ali (2002), siehe Monica Ali #Brick Lane
 Brick Lane (2006), britischer Dokumentarfilm von Minoo Bhatia
 Brick Lane (2007), US-amerikanisch-indischer Film von  Sarah Gavron 

Siehe auch:
 Brick-Lane-Moschee, Moschee in London